Austral este:

 Austral - cartier din Sydney, Australia
 Austral, companie de distribuție de produse de papetărie din România
 Peștele Austral (constelație), constelație mică din emisfera australă
 Triunghiul Austral (constelație)